Королевский — фамилия; имеет женскую форму Королевская.

 Известные носители

 Королевский, Алексей Григорьевич (род. 1941) — советский и российский художник.
 Королевский, Константин Юрьевич (род. 1965) — российский государственный деятель.
 Королевский, Кирилл (1878—1959) — католический священник, участник Русского апостолата в Зарубежье, историк, публицист, церковный писатель.
 Королевский, Степан Мефодьевич (1904—1976) — советский историк, педагог, доктор исторических наук.



Топоним 
 Королевский — хутор, Новониколаевский район, Волгоградская область

См. также 
 Королевское